E 304 steht als Lebensmittelzusatzstoff-Nummer der EU für folgende Fettsäureester der Ascorbinsäure:
 Palmitinsäureascorbylester (E 304 I)
 Ascorbylstearat (E 304 II)